Або:

 Або, или, точнее, Обу — шведское (в прошлом основное) название финского города Турку.
 Або — упразднённое в 1960 году село в Хасанском районе Приморского края.

Корабли 
 «Або» — парусный корвет Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Або» — парусное транспортное судно Балтийского флота России, участник плавания в Тихий океан, экспедиции в Балтийского флота в датские воды и Крымской войны.

Персоналии 
 Або Тбилисский — мученик, небесный покровитель Тбилиси.
 Шаракшанэ, Або Сергеевич (1921—2005) — российский учёный в области радиотехники и электроники, конструктор средств противоракетной обороны.